Hook ( für Haken) steht für:

 ein Schlag im Boxsport, siehe Haken (Boxen)
 Captain Hook, literarische Figur aus dem Roman Peter Pan
 Dr. Hook & the Medicine Show, US-amerikanische Pop-Country-Rock-Band
 Fish Hook River (oder auch Fishhook River), ein Zufluss des Shell Rivers im Norden von Minnesota in den Vereinigten Staaten
 eine bestimmte Art der Flugbahn des Balles beim Golf, siehe Golfschlag#Flugbahnen
 Hook (Computerspiel), Computerspiel der Firma Irem
 Hook (Film), Film von Steven Spielberg, basierend auf der Peter-Pan-Geschichte
 Hook (Filmdramaturgie), filmdramaturgischer Fachbegriff
 Hook (Informatik), Programmierschnittstelle in der EDV
 Hookline, eingängige Melodie eines Musikstücks
 Toehook, einen Fußhaken () beim Klettern, bekannt in den Varianten auch als Heelhook
 Mount Hook, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Hook Island, Insel vor der Küste von Queensland, Australien
 Hook Island (Biscoe-Inseln), Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Hook ist der Name folgender Orte:
 Hook (Hart) in Hampshire, England
 Hook (Fareham) in Hampshire, England
 Hook (Neuseeland) in Neuseeland
 Hook (Pembrokeshire), Wales
 Hook (Halbinsel) im County Wexford in Irland

Hook ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Hook (* 2001), kanadische Schauspielerin
 Antony Hook (* 1980), britischer Barrister und Politiker, MdEP
 Bill Hook (1925–2010), Schachspieler der Britischen Jungferninseln
 Christian Hook (* 1967), deutscher Autorennfahrer
 Elias Hook (1805–1881), amerikanischer Orgelbauer (siehe dazu: Heilig-Kreuz-Kirche_(Berlin-Kreuzberg)), Bruder von George Hook
 Enos Hook (1804–1841), amerikanischer Politiker
 Frank Eugene Hook (1893–1982), amerikanischer Politiker

 Harvey Hook (1935–2011), Bobfahrer von den Amerikanischen Jungferninseln

 Jay Hook (* 1936), US-amerikanischer Baseballspieler
 Larue Van Hook (1877–1953), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Mary Rockwell Hook (1877–1978), US-amerikanische Architektin
 Peter Hook (* 1956), Bassist der Bands Joy Division und New Order
 Ross Hook (1917–1996), britischer anglikanischer Bischof
 Sidney Hook (1902–1989), US-amerikanischer Philosoph und Publizist
 Theodore Hook (1788–1841), britischer Journalist und Romanautor
 Ursula Hook (* 1957), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Hoek
 Höök
 Hok
 Hoog
 Hook turn
 Hooke
 Hooker
 Hooks
 Houk
 Huck
 Huk
 Van Hook